Lights Out (álbum de Lil Wayne)
Lights Out (álbum de UFO)
Lights Out (canção de Breaking Benjamin)
Lights Out (canção de P.O.D.)
Lights Out (filme)
Lights Out (curta-metragem)
Ou ainda:
With the Lights Out
The Fight: Lights Out

Desambiguação